Un druide était un personnage omnipotent et omniscient de la société celtique.
 Druide est une maison d'édition québécoise.
 Les Druides est une série de bande dessinée.

 Druide, aussi connue sous le nom de Druide informatique, est une société québécoise spécialisée en linguistique informatique.
 Apache Druid
 La grotte des Druides est une grotte du département du Bas-Rhin ouverte dans les grès des Vosges.